Coal, cours d'eau du Yukon et de la Colombie-Britannique au Canada.
 Coal, cours d'eau de Virginie-Occidentale.
 Coal, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Coal, album du groupe de métal norvégien Leprous.
 Coal, recueil de poèmes d'Audre Lorde datant de 1976.

Homonymie d'hydronyme